Prüschenk oder Prueschenck ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Prüschenk (1908–1966), deutscher Unternehmer und Politiker (CSU)
 Walter Prüschenk von Lindenhofen (1857–1916), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Zacharias Prueschenck von Lindenhofen (1610–1678), deutscher Rechtswissenschaftler, Staatsmann und Minister

Siehe auch:
 Prüschenk, österreichisches Adelsgeschlecht